Basler Akkord steht für den internationalen Abstimmungsprozess zur Erzeugung von:

 Basel I
 Basel II
 Basel III